Obersteiger bezeichnet:

 eine Beförderungsstufe im Beruf des Steigers, siehe Steiger (Bergbau)
 Der Obersteiger, Operette von Carl Zeller (1894)
 Der Obersteiger (Film), österreichische Filmkomödie von Franz Antel (1952)